Ōtsuka () ist der Familienname folgender Personen:

 Ai Ōtsuka (* 1982), japanische Singer-Songwriterin
 Akio Ōtsuka (* 1959), japanischer Seiyū
 Chikao Ōtsuka († 2015), japanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 George Ōtsuka (* 1937), japanischer Jazzmusiker 
 Ōtsuka Hironori (1892–1982), japanischer Karateka
 Ōtsuka Hisao (1907–1996), japanischer Wirtschaftshistoriker
 Jirō Ōtsuka (1934–2015), japanischer Karateka
 Julie Otsuka (* 1962), US-amerikanische Schriftstellerin
 Kazuyuki Ōtsuka (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Kōhei Ōtsuka (* 1959), japanischer Politiker und Politikwissenschaftler

 Ōtsuka Miki (1891–1945), japanischer Konteradmiral
 Paul Yoshinao Ōtsuka (* 1954), japanischer Geistlicher, Bischof von Kyōto
 Sae Ōtsuka (* 1995), japanische Musikerin und Seiyū
 Shinji Ōtsuka (* 1975), japanischer Fußballspieler
 Shin’ya Ōtsuka (* 1980), japanischer Badmintonspieler
 Shō Ōtsuka (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Shōhei Ōtsuka (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Shōta Ōtsuka (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Sonoe Ōtsuka (* um 1955), japanische Badmintonspielerin
 Ōtsuka Tadahiko (1940–2012), japanischer Karateka
 Tadashi Ōtsuka (* 1978), japanischer Badmintonspieler
 Takeru Otsuka (* 2001), japanischer Snowboarder

Ōtsuka steht für:
 Ōtsuka Pharmaceutical Co., japanisches Pharmazieunternehmen